Ла-Виктория-де-Асентехо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе. Занимает площадь 18,35 км². Население 9042 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web Municipal

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе